Анциферовская — название нескольких деревень в России, на Русском Севере.

Архангельская область
 Анциферовская — деревня в Верхнетоемском районе.
 Анциферовская — деревня в Онежском районе.
 Анциферовская — деревня в Устьянском районе.

Вологодская область
 Анциферовская — деревня в Верховажском районе.
 Анциферовская — деревня в Вожегодском районе (Тигинское сельское поселение).
 Анциферовская — деревня в Вожегодском районе (Явенгское сельское поселение).
 Анциферовская — деревня в Вытегорском районе.
 Анциферовская — деревня в Тарногском районе.
 Анциферовская — деревня в Усть-Кубинском районе.